Die Pechmarie ist

 eine Gestalt aus dem Märchen Frau Holle
 ein Film von 1934, siehe Pechmarie (Film)
 ein Fernsehfilm aus der Reihe Tatort, siehe Tatort: Pechmarie

Siehe auch:
 Pechmaria, eine Gestalt aus dem Märchen Die Goldmaria und die Pechmaria
 Frau Holle – Das Märchen von Goldmarie und Pechmarie (Märchenfilm)
Goldmarie (Begriffsklärung)